Contraste - diferença nas propriedades visuais que faz com que um objeto seja distinguível de outros e do plano de fundo
 Contraste (álbum de Grupo Pescador)
 Contraste (álbum de Naiara Azevedo)
 Meio de contraste, usado na medicina

Veja também 
 Contrast

Desambiguação